Космынин — фамилия.

Известные носители:

 Космынин, Алексей Иванович (род. 1977) — российский муниципальный деятель.
 Космынин, Владислав Валерьевич (род. 1990) — белорусский футболист.
 Космынин, Сергей Михайлович (род. 1964) — советский дзюдоист.

См. также 
 Космынино